El engaño hace referencia a varios artículos:

Telenovelas

El engaño, de 1968. Telenovela venezolana producida por RCTV.
El engaño, de 1986. Telenovela mexicana producida por Televisa.
El engaño, de 1989. Segunda versión de la telenovela de 1968, producida también por RCTV.
El engaño, de 2006. Telenovela colombiana producida por Caracol Televisión.

Cine
El engaño, película francesa de 1968 dirigida por Roger Vadim.
El engaño, película estadounidense dirigida por Mike Barker y estrenada en 1999.
El engaño, nombre que tuvo en Argentina y Venezuela la película estadounidense Deception dirigida por Marcel Langenegge y estrenada en 2008.

Música
El engaño (álbum), segundo disco de la banda argentina de hardcore melódico, Shaila.
El engaño afortunado es una ópera en un acto con música de Gioachino Rossini.